Die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen 1987 wurde in der Zeit vom 26. September 1984 bis zum 12. Oktober 1986 ausgetragen. Alle gemeldeten Nationteams mussten durch die Qualifikation, denn der Gastgeber des Endrundenturnier wurde erst nach Abschluss der aus dem Kreis der vier qualifizierten Gruppensieger kurzfristig festgelegt.

Modus 
Erneut nahmen 16 Nationalmannschaften an der Qualifikation teil. Erneut wurden die Mannschaften auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt, wobei bis auf die britischen Mannschaften auf eine geographische Einteilung verzichtet wurde. Innerhalb der Gruppen spielt jede Mannschaft zweimal gegen jede andere. Die Gruppensieger qualifizieren sich für die erstmals ausgetragene Endrunde in Norwegen.

Island und Portugal nahmen diesmal nicht, Spanien und Ungarn dafür erstmals an der Qualifikation teil.

Ergebnisse

Gruppe 1

|}

Gruppe 2

|}

Gruppe 3

|}

Gruppe 4

|}

Sonstiges 
 Der 10:0-Sieg Englands über Nordirland war der erste zweistellige Sieg in der Geschichte der EM-Qualifikation.

Qualifikation 1987
Fußballveranstaltung 1987
Fußballveranstaltung 1986
Fußballveranstaltung 1985
Fußballveranstaltung 1984